IRM — третий студийный альбом англо-французской певицы и актрисы Шарлотты Генсбур, вышедший в 2009 году. Автором и продюсером всех песен альбома является американский музыкант Бек (за исключением композиции «Le Chat du Café des Artistes», написанной канадским певцом и автором песен Жаном-Пьером Ферланом). Запись «IRM» большей частью проходила в домашней студии Бека в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Список композиций

Позиции в хит-парадах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Шарлотты Генсбур 

Альбомы Шарлотты Генсбур
Альбомы Великобритании
Альбомы Франции